Ashley Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Ashley Township (Arkansas)
 Ashley Township (Illinois)
 Ashley Township (Minnesota)
 Ashley Township (Missouri)